Химна Републике Српске је композиција „Моја Република” аутора Младена Матовића. Ранија химна до 2008. је била „Боже правде”, композитора Даворина Јенка и текстописца Јована Ђорђевића из 1872. године.

Историја 
Уставни суд Босне и Херцеговине је 20. јуна 2007. године објавио одлуку да је дотадашња химна „Боже правде” неуставна, тако да је Народна скупштина Републике Српске била позвана да је промијени. Покушај Народне скупштине Републике Српске да химна буде мелодија „Боже правде”, али без текста, оспорен је у Уставном суду Републике Српске. Народна скупштина Републике Српске је усвојила нову химну 15. јула 2008. године. Садашња химна Републике Српске је „Моја Република”. Истог дана је усвојен и нови приједлог за грб Републике Српске који је 22. децембра 2008. године поново неуставним прогласио Уставни суд Републике Српске, тако да се умјесто грба још увијек употребљава амблем Републике Српске.

Усвојена химна званично је у употреби после одлуке Већа за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске које је 22. децембра 2008., након покушаја оспоравања од стране Клуба Бошњака у Већу народа Републике Српске, потврдило њену уставност. Уставни суд је утврдио да нема повреде виталног националног интереса бошњачког народа, јер химна у текстуалном и мелодијском делу не слави, нити велича било који од конститутивних народа Републике Српске.

Химна Републике Српске „Моја Република” први пут је изведена 9. јануара 2009. године на свечаној академији у Концертној дворани Банског двора у Бањој Луци, у оквиру прославе Дана Републике Српске.

Занимљивости 
На конкурс за избор химне било је пристигло 27 предлога. У ужи избор је, уз изабрану композицију „Моја Република”, ушла и песма „Мајко земљо” бањалучког композитора Душана Шестића, који је аутор актуелне химне Босне и Херцеговине.

Текст 
Тамо гдје најљепша се зора буди
Часни и поносни живе добри људи
Тамо гдје се рађа нашег сунца сјај
Горд и пркосан је мој завичај
За њега сви се сад помолимо
Другу земљу ми немамо
У срцу мом само је један дом
У срцу велика моја република
У срцу мом најљепша звијезда сја
Моја република, Република Српска
Тамо гдје су наши преци давни
Име уписали у сваки корак славни
Тамо гдје се рађа нашег сунца сјај
Горд и пркосан је мој завичај
За њега сви се сад помолимо
Другу земљу ми немамо
У срцу мом само је један дом
У срцу велика моја република
У срцу мом најљепша звијезда сја
Моја република, Република Српска

Види још 
 Република Српска
 Химна Србије

Референце

Спољашње везе 

 Химна „Моја Република” — инструментал, скраћена верзија
 Химна „Моја Република” — мешовити хор и симфонијски оркестар
 Химна „Моја Република” — партитура за симфонијски оркестар и хор
 Химна „Моја Република” — нотни извод за мешовити хор

Српске химне
Националне химне
Национални симболи Републике Српске